Tangail (stad), een stad in Bangladesh
 Tangail (zila), een district van Bangladesh